Californication kan henvise til:

 Californication (album) – et album af Red Hot Chili Peppers fra 1999
 Californication (sang) - en sang fra 1999, inkluderet på ovenstående album
 Californication (tv-serie) – en amerikansk tv-serie fra 2007